DH4 ist die Abkürzung für:
 De Lackner DH-4 Heli-Vector, siehe De Lackner HZ-1
 das Turbopropflugzeug De Havilland DHC-8-400, siehe De Havilland DHC-8-400
 den einmotorigen, zweisitzigen Doppeldecker Airco D.H.4 
 DH4 (RAJA), eine Baureihe von Dieseltriebzügen der Personenverkehrsgesellschaft RAJA der Eisenbahngesellschaft der Islamischen Republik Iran

Abkürzung